Ю́лий Полиде́вк () или Ю́лий Поллу́кс () — известный лексикограф, софист и ритор второй половины II века, писавший на греческом языке.

Юлий Поллукс был родом из египетского города Навкратиса, учился у ритора Адриана.
Пользовался покровительством римских императоров Марка Аврелия и его сына Коммода.

Юлий Поллукс является автором нескольких сочинений, из которых до нас дошёл только «Ономастикон», причём не в оригинальном варианте, а в более позднем переложении.

Ономастикон 
«Ономастикон» представляет собой лексикон — энциклопедию в 10 книгах, составленную по предметному принципу, с включениями элементов риторики.
Лексикон содержит краткие толкования слов, множество цитат из более ранних авторов: Аристофана Византийского, Эратосфена, Памфила и других, сведения из разных областей жизни, а также 52 выражения, служащие для восхваления правителей, и 33 выражения для ругательств в адрес сборщиков податей.

Схема классификации, разработанная Юлием Поллуксом:
 Боги. Места культа, алтари и храмы. Создание и разрушение. Жрецы. Провидцы и искусство провидения. Благочестивые и безбожники. Монархи, купцы, ремесленники. Дом, корабль. Погода. Армия. Лошади и искусство верховой езды. Домашние животные. Сельское хозяйство, плуг, средства перемещения, пчелы.
 Человек. Возрастные отличия. Рождение человека. Части тела.
 Пол. Родство. Брак. Дети. Друзья. Господа и рабы. Строительное дело. Географическое положение. Путешествие. Печаль, радость.
 Образование: грамматика и риторика. Философы и софисты. Поэты и музыканты. Музыкальные инструменты. Танцы, театр. Астрономия. Медицина и болезни.
 Охота. Собаки. Животные, на которых охотятся. Женские украшения. Мужество, страх. Фармацевтическое дело. Молитва. Слава.
 Гости. Вино и продукты. Еда. Застольная беседа.
 Рынок. Купля и продажа. Торговцы. Товары. Деньги.
 Суд. Судья. Процессы. Наказания. Доносчик.
 Административное деление. Город. Общественные здания. Игры детей и взрослых.
 Утварь.

Каждая книга начинается с восхваления императора Коммода.

«Ономастикон» был впервые опубликован в 1502 году в Венеции в латинском переводе.

Примечания

Литература 
 
 
 В. В. Морковкин. Идеографические словари, 1970, гл. 2 «История составления идеографических словарей»
 М. В. Белкин, О. Плахотская. Словарь «Античные писатели». СПб.: Изд-во «Лань», 1998

Ссылки 
 Юлий Поллукс. Ономастикон

Лексикографы
Писатели II века
Софисты